Osoby noszące nazwisko Veski:
 Anne Veski (ur. 1956) – estońska piosenkarka
 Johannes Voldemar Veski (ur. 1873, zm. 1968) – estoński lingwista
 Viljar Veski (ur. 1986) – estoński koszykarz

2 miejscowości w Estonii:
 Veski – wieś w prowincji Rapla, w gminie Märjamaa.
 Veski – wieś w prowincji Põlva, w gminie Kõlleste.